Денисюк — украинская фамилия.

Известные носители 
 Денисюк, Василий — епископ ОЦХВЕ Днепропетровской области.
 
 Денисюк, Ирина Станиславовна (род. 1969) — российская футболистка.
 Денисюк, Фёдор Игнатьевич (1910—1948) — Герой Советского Союза (1943).
 Денисюк, Юрий Николаевич (1927—2006) — советский и российский физик, академик РАН, лауреат Ленинской премии (1970).